West Central Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Central Historic District (Anderson, Indiana), NRHP-ID 84000515
 West Central Historic District (Biloxi, Mississippi), NRHP-ID 84002212